
Molekulska formula -{C17H23NO3}- se može odnositi na:

 Acetoksiketobemidon
 Atropin
 Hiosciamin
 Mesembrin